Епископ Василий (в миру Аркадий Юрьевич Кулаков; род. 18 октября 1971, Томск, РСФСР) — архиерей Русской православной церкви, епископ Армавирский и Лабинский

Тезоименитство —  (память страстотерпца праведного Василия Мангазейского).

Биография 
Родился 18 октября 1971 года в Томске. Крещён в 1979 году. В 1988 году окончил среднюю школу в Томске.

В 1988—1994 годах обучался в Томском медицинском университете, получил диплом по специальности «Лечебное дело». В 1996 году окончил клиническую ординатуру при Сибирском государственном университете по специальности «Терапия».

В феврале 1997 года принят в число братии Михаило-Архангельского мужского монастыря в селе Козиха Новосибирской области.

4 апреля 1997 года епископом Новосибирским и Бердским Сергием (Соколовым) пострижен в монашество с именем Василий в честь праведного Василия Мангазейского.

23 апреля 1997 года в Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска епископом Сергием рукоположён в сан иеродиакона, 23 августа — в сан иеромонаха.

В монастыре нёс различные послушания, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью (заготовка и переработка леса, снабжение, ремонт техники и др.).

С осени 1997 года по 2000 год нёс послушание настоятеля монастырского подворья в селе Верх-Чик Ордынского района Новосибирской области. За этот период в селе был построен храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В 1998—2000 годы обучался на заочном отделении Томской духовной семинарии.

В 2001 году нёс послушание на подворье монастыря в Новосибирске — на строительстве нового собора в честь Святой Троицы.

В 2002 году по благословению архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона нёс послушание настоятеля храма Спаса Нерукотворного в пгт. Венгерово Новосибирской области, на месте которого планировался монастырь. В 2002—2005 годы нёс послушание в пгт. Ордынское Новосибирской области. Помогал в строительстве двух храмов: каменного, в честь Святой Троицы, и деревянного, в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

В 2002—2004 годы обучался в Московской духовной академии. Получил диплом со степенью кандидата богословия.

В марте 2005 года направлен во Владивостокскую епархию для организации монашеской жизни в Свято-Троицком Николаевском мужском монастыре.

11 марта 2005 года архиепископом Владивостокским и Приморским Вениамином назначен наместником Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря в посёлке Горные Ключи Кировского района Приморского края. Утверждён в этой должности решением Священного Синода от 27 декабря 2005 года (журнал № 117). 15 апреля 2006 года указом Святейшего Патриарха Алексия II возведён в сан игумена.

За время его наместничества: построен деревянный храм Живоначальной Троицы на территории монастыря; достроен и отреставрирован каменный храм Преображения Господня (построен в 1917 году, частично разрушен после 1922 года); построен храм великомученика Георгия Победоносца на территории военной части (16 РХБЗ бригада, города Лесозаводск Приморского края); на монастырском подворье в селе Марково Лесозаводского района построен деревянный храм святого благоверного князя Александра Невского (пограничная зона с КНР); на монастырском подворье (станция Ружино, города Лесозаводск) проведена реконструкция каменного храма святителя Николая Чудотворца с целью увеличения площади храма (пристроены приделы).

Архиерейство 
9 июля 2019 года решением Священного Синода избран викарием Хабаровской епархии с титулом «Николаевский».

16 июля 2019 года в храме Всех святых, в земле Русской просиявших, в Даниловом монастыре в Москве управляющим делами Московской патриархии митрополитом Тверским и Кашинским Саввой (Михеевым) возведён в сан архимандрита.

17 июля 2019 года в Тронном зале Патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой лавры наречён во епископа.

24 июля того же года в соборном Храме Христа Спасителя города Москвы состоялась его архиерейская хиротония, которую совершили Патриарх Кирилл, митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев), митрополит Тульский и Ефремовский Алексий (Кутепов), митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (Снигур), митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (Самохин), архиепископ Корейский Феофан (Ким), архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем (Просянок), архиепископ Егорьевский Матфей (Копылов), архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий (Голубев), епископ Воскресенский Дионисий (Порубай), епископ Ванинский и Переяславский Аристарх (Яцурин), епископ Амурский и Чегдомынский Николай (Ашимов), епископ Карасукский и Ордынский Филипп (Новиков), епископ Каинский и Барабинский Феодосий (Чащин), епископ Павлово-Посадский Фома (Мосолов), епископ Ейский и Тимашевский Павел (Григорьев).

25 августа 2020 года Священным Синодом Русской Православной Церкви (журнал № 59) назначен епископом Армавирским и Лабинским.

Примечания

Ссылки 
 Василий, епископ Николаевский, викарий Хабаровской епархии (Кулаков Аркадий Юрьевич). // Официальный сайт Московского патриархата.
 Слово архимандрита Василия (Кулакова) при наречении во епископа Николаевского, викария Хабаровской епархии. // Патриархия.Ru

Епископы Русской православной церкви
Выпускники Сибирского государственного медицинского университета
Выпускники Томской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Кандидаты богословия
Персоналии:Свято-Троицкий Николаевский монастырь (Горные Ключи)
Епископы Армавирские
Николаевская-на-Амуре епархия